Bohndorf ist der Familienname folgender Personen: 

 Claire Bohndorf (1849–1902), deutsche Schauspielerin österreichischer Herkunft
 Michael Bohndorf, deutscher Rechtsanwalt 

Bohndorf steht außerdem für:
 Bohndorf (Altenmedingen), ein Ortsteil von Altenmedingen

Siehe auch:
 Bohndorff
 Bohnsdorf
 Bondorf (Begriffsklärung)
 Bonndorf